Ecclesia, экклесия, экклезия, екклесия ():

 Экклесия (; eklesia) — в эпоху афинской демократии древнегреческое народное собрание.
 Ecclesia () — название Христианской церкви.
 Экклесия () — термин в Септуагинте, называющий иудейский кагал (qahal; собрание народа; сход).

 Папские увещевания ():
 «Экклесия в Азии» (1999)
 «Экклесия в Америке» (; 1999)
 «Экклесия в Европе» (; 1999)

См. также 
 Ecclesia Romana | Ecclesia Christi | Экклезиология | Экклесиаст
 Список крылатых латинских выражений
 Экклезий (Эклезий, Екклесий; ) — мужское имя.

Примечания